Schattenhalb bezeichnet eine Lage, die im Vergleich zur Sonnenseite eines Tales im Normalfall schattiger ist als die andere Hälfte. Der Begriff ist vor allem in voralpinen Gegenden der Schweiz gebräuchlich:
die Gemeinde Schattenhalb im Oberhasli, Kanton Bern 
eine Ortschaft in der Gemeinde Seelisberg, Kanton Uri, siehe Schattenhalb UR 
eine Alp in der Gemeinde Goldingen, Kanton St. Gallen 
ein Waldstück in der Gemeinde Einsiedeln, Kanton Schwyz 
eine Alp in der Gemeinde Oberiberg, Kanton Schwyz
drei Alpen in der Gemeinde Jaun, Kanton Freiburg
eine Alp in der Gemeinde Plasselb, Kanton Freiburg
eine Alp in der Gemeinde Saxeten, Kanton Bern